Sorrow  – singolo dei The McCoys del 1965; una cover è stata realizzata da David Bowie nel 1973 (Pin Ups)
 Sorrow  – traccia dell'album A Momentary Lapse of Reason dei Pink Floyd del 1987
 Sorrow  – EP dei The 3rd and the Mortal del 1994
 Sorrow  – singolo dei Bad Religion del 2001
 Sorrow  – singolo dei Flyleaf del 2008, dall'album Flyleaf